Pringle kan som auktorsförkortning betyda:

 Cyrus Guernsey Pringle
 James Scott Pringle

Robotskapade auktorsförkortningar